Anderson City ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Anderson City (Georgia)
 Anderson City (Kentucky)